Rome párizsi metróállomás
Rome francia folyó
Rome Róma városának több nyelvben használt neve
Rome település Georgia államban
Rome település New York államban
Rome település Oregon államban
Rome (1968) amerikai énekes
Rome (1970) amerikai zenész

lásd még
Sydne Rome (1951) amerikai színésznő